Григорий Владимирович Серкин () — российский хоккеист, защитник.

Карьера 
Воспитанник СКА. Профессиональную карьеру начал в 2009 году в составе клуба Молодёжной хоккейной лиги «СКА-1946», выступая до этого за фарм-клуб СКА, а также вторую команду ХК ВМФ. В дебютном сезоне провёл 61 матч, набрал 6 (1+5) очков. В следующем сезоне в 55 проведённых матчах набрал 9 (1+8) баллов. 23 декабря 2010 года в матче против «Спартака» дебютировал в КХЛ, проведя на площадке одну смену.

Большую часть следующего сезона провёл в ВХЛ в составе ХК ВМФ, отметившись 8 (1+7) набранными очками в 49 матчах. Также в том году Серкин вновь выступал за «СКА-1946», а также принял участие в трёх матчах КХЛ. В сезоне 2012/13 сыграл в 13 встречах за СКА, проводя на площадке в среднем чуть больше 5 минут за матч, большую часть времени он вновь выступал за клубы МХЛ и ВХЛ.

23 мая 2013 года Серкин стал частью обмена между СКА и череповецкой «Северсталью», в результате которого Вадим Шипачёв стал игроком петербургского клуба, а в «Северсталь» отправились Серкин и Иван Касутин.

30 мая 2016 года подписал пробный контракт со «Спартаком». Соглашение было рассчитано с 1 июля по 15 августа, после чего должно было быть принято решение, подписывать ли полноценный контракт или нет. Начиная с 2016 год выступал за «Спутник» (ВХЛ)

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 20 ноября 2013 года

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил
Игроки ХК «Дубница»